Der Dreiband-Weltcup 1997/7 war das erste BWA/UMB-Weltcupturnier im zwölften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 26. bis zum 30. November 1997 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Antalya statt. Es war das sechste Dreiband-Weltcup-Turnier in der Türkei.

Geschichte 
Das Turnier in Antalya war das erste BWA-Weltcup-Turnier, für das auch Spieler der UMB offiziell zugelassen waren. Die Übermittelung der Ergebnisse aus Antalya war aber sehr dürftig. Somit konnten in der Abschlusstabelle keine erzielten Punkte und Aufnahmen ermittelt werden. Von der Qualifikation, an der 103 Spieler teilnahmen, gab es gar keine Ergebnisse. Das Turnier gewann Dick Jaspers klar mit 3:0 Sätzen gegen Torbjörn Blomdahl. Dritte wurden der Spanier Daniel Sánchez und der Österreicher Andreas Efler. Efler schaltete auf dem Weg ins Halbfinale, in dem er dem späteren Sieger unterlag, gleich drei deutsche Teilnehmer aus. Das türkische Fernsehen übertrug rund 30 Stunden von diesem Weltcup-Turnier.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 10 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Künftig sind 16 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 16 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Semih Saygıner
  Raimond Burgman
  Stefan Galla
  Andreas Efler
  Marco Zanetti
  Dion Nelin
  Christ van der Smissen
  Henk Habraken
  Torbjörn Blomdahl
  Francis Forton
  Tonny Carlsen
  Jorge Theriaga
  Christian Rudolph
  Eddy Leppens

aus der Qualifikation:
 10 Teilnehmer

Wildcards:
 6 Teilnehmer

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1997 7
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Antalya